Erdform steht für:

 die Form des Planeten Erde; siehe Erdfigur
 die Formen und Formationen auf der Oberfläche der Erde, wie Berg, Ebene, Tal; siehe Relief (Geologie)